Hiroshi Miyazawa (1921–2012) – japoński polityk, minister
 Hiroshi Miyazawa (ur. 1970) – japoński piłkarz